Il doppio del torneo di tennis Ostdeutscher Sparkassen Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Yves Allegro e Michal Mertiňák che hanno battuto in finale Christopher Kas e Philipp Petzschner 6-3, 6-0.

Teste di serie 

 Yves Allegro /  Michal Mertiňák (Campioni)
 Christopher Kas /  Philipp Petzschner (finale)

 Jasper Smit /  Martijn van Haasteren (quarti di finale)
 Óscar Hernández /  Júlio Silva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ostdeutscher Sparkassen Cup 2006